Hénaff est un mot breton signifiant (Orthographe moderne Henañ) plus âgé

Industrie
 Jean Hénaff SA est une industrie agro-alimentaire bretonne.

Patronymie
 Eugène Hénaff ( - ), homme politique, syndicaliste, résistant et militant communiste français
 Jean Hénaff ( - ), agriculteur et agro-industriel français
 Jean-Jacques Hénaff ( - ), industriel français
 Loïc Hénaff (1972 - ), chef d'entreprise français
 Marcel Hénaff ( - ), philosophe et ethnologue français
 Sophie Hénaff journaliste et écrivain français.

Voir aussi
 

Patronyme breton
Homonymie de patronyme